Соревнования женщин в плавании на 200 метров брассом на Олимпийских играх 1980 года в Москве прошли 23 июля 1980 года в Олимпийском бассейне. В соревнованиях приняли участие 25 спортсменов, прошедшие квалификационные требования по длине прыжка или по мировому рейтингу.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Москва, Олимпийский бассейн, 23.07.1980—23.07.1980

Предварительные заплывы 
Москва, Олимпийский бассейн, 23.07.1980

Регламент соревнований

Финал 
Москва, Олимпийский бассейн, 23.07.1980

Примечания

См. также 
 Плавание на Олимпийских играх
 Плавание на летних Олимпийских играх 1980